Ilam, auch Elam (, , Îlam) ist eine Stadt im Westen des Iran in unmittelbarer Nähe zur irakischen Grenze. Sie ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz Ilam. Die Stadt liegt in einer Ebene, trotzdem befinden sich in der Nähe einzelne Berge oder Ketten wie der Kabir Kuh. Der wichtigste Fluss ist der Godar-e Kos, der von hier in den Irak weiter fließt. Im Jahr 2006 hat Ilam hochgerechnet 155.289 Einwohner.

Geschichte 
Die Geschichte der Stadt ist sehr jung. Bis Ende des 19. Jahrhunderts stand hier das Dorf Deh-e Bala, dass als Sommerresidenz des örtlichen Gouverneurs diente. Dieser Gouverneur Hosaynqoli Chan Abu Qaddara errichtete eine Garnison, Wohnsitze und eine eigene Festung. Das Dorf wurde nach ihm Hosaynabad genannt und erhielt erst 1936 den heutigen Namen. In den frühen 1920er- und 1930er-Jahren wurde die Macht der örtlichen Gouverneure beschnitten und der Iran zentralisiert. Durch die Ansiedlung der Nomaden in der Gegend und dem Ausbau Ilams zu Verwaltungsstadt und 1976 zur Hauptstadt der eigenen Provinz Ilam, wuchs die Einwohnerzahl rasant 8346 (1956) auf 126.346 im Jahr 1996.

Südöstlich von Ilam wurden in der Nekropole von Bard-e Bal 70 „Kistengräber“ aus der Zeit um 1100–750 v. Chr. freigelegt, die Keramik und Bronzen sowie „Bronzen“ aus Eisen enthielten. Nordwestlich von Ilam (in Tepe Kavali) wurden 149 Gräber mit Keramik sowie Bronze- und Eisenobjekten aus der 1. Hälfte des 1. Jahrtausends v. Chr. gefunden.

Klima 
Ilam liegt in einer Höhe von 1431 Metern über dem Meeresspiegel in einer kühlen Gebirgsregion im Westen des Irans. Das Klima wird zudem oftmals durch die Wüsten im Westen und im Süden beeinflusst. Die Winter werden von starken Regenfällen sowie Schnee gekennzeichnet. Die Sommer sind vor allem heiß und trocken.

Söhne und Töchter der Stadt 
 Ali Hashemi (* 1991), Gewichtheber
 Behrouz Boochani (* 1983), Journalist und Menschenrechtler

Siehe auch 
 Liste der Städte im Iran

Weblinks

Einzelnachweise 

Provinzhauptstadt im Iran
Ort in der Provinz Ilam